Hodgeman steht für:

 Hodgeman County, County im US-Bundesstaat Kansas
 Hodgeman-Inseln, Inselgruppe vor der George-V.-Küste, Antarktika